Александра Стан (, род. 10 июня 1989, Констанца, СРР) — румынская поп-певица.

Биография 
Александра Стан родилась в Румынии, и после окончания средней школы поступила на факультет управления «Andrei Saguna». Участвовала в различных музыкальных конкурсах, в том числе и румынском ежегодном музыкальном фестивале «Mamaia».

В 2009 был выпущен сингл «Lollipop (Param Pam Pam)», который в следующем году попал на немецкие мейнстрим радиостанции. В следующем году появился сингл «Mr. Saxobeat», в России он вышел под лейблом RDS Records.

Mr. Saxobeat 
Летом 2010 года состоялись премьера песни «Show Me The Way» и концертный тур по Румынии. В сентябре Стан представила сингл «Mr. Saxobeat». За 2 месяца песня стала популярной на её родине, достигнув первого места в Romanian Top 100. Успех ожидал композицию по всему миру. В начале 2011 года она попала в испанский и французский чарты синглов, а также в Canadian Hot 100. Сингл достиг первого места в Италии, Дании, Словакии, Венгрии и Польше. В конце мая «Saxobeat» стал лидером немецкого чарта. Песня находится в эфире российских, европейских и американских радиостанций с 8 ноября 2010 года в множествах радиостанции Румынии, в России — на станциях Радио Рекорд NRJ, DFM, Love Radio, Europa Plus, Карнавал и многих других, а видеоклип — на канале «Bridge TV», «Муз-тв».

После этого певица выпустила песню «Get Back (ASAP)», ставшую первой в Словакии, четвёртой в Румынии, восьмой в Финляндии. Песня «Lollipop» была заново выпущена через цифровую дистрибуцию, но не стала успешной. Летом 2011 года вышел сингл «Million», записанный при участии немецкого рэпера Carlprit. В сентябре 2011 года песня попала во французский радиоэфир. Позже она попала на радиостанции Бельгии и Румынии.

Saxobeats 
29 августа 2011 года вышел дебютный альбом Александры Стан — «Saxobeats», содержавший восемь треков и пять ремиксов. Релиз стартовал во Франции, затем в Германии, Швейцарии, Норвегии, Испании, Польше и Италии. 25 октября пластинка была выпущена в США и Канаде посредством лейбла Ultra Records.

Альбом получил платиновый сертификат за продажи в Австралии и Испании , Дании и Швеции. Диск стал мультиплатиновым в Италии. В 2011 году на церемонии Romanian Music Awards певица получила две номинации за сингл «Mr. Saxobeat» («Best Dance» и «Best Song», в итоге получив последнюю), а сама была выдвинута в категориях «Best Female» и «Borderbreaker Award», выиграв в последней.

4 июня 2012 года вышел новый сингл и клип Александры Lemonade, ставший первым синглом из нового альбома Saxobeats II. По данным на 1 октября клип набрал уже более 20 миллионов просмотров на портале YouTube. Сингл попал в итальянские,  румынские и российские чарты.

27 сентября 2012 года вышел второй сингл и клип Cliche (Hush Hush). Для промоушна своего нового сингла Александра Стан отправилась в небольшое турне по США, которое прошло с 14 по 23 февраля 2013 года.

Третьим синглом из нового альбома стала песня All My People, записанная при участии Manilla Maniacs. Премьера песни на iTunes и премьера клипа состоялись 3 мая 2013 года.

Новым синглом Александры Стан должна стать песня Baby, It's OK, записанная совместно с Follow Your Instinct.

Второй альбом Александры должен был выйти в сентябре 2013 года, но из-за избиения певицы её менеджером релиз был отложен на неопределённый срок.

Как сообщал новый менеджер Alexandra Stan, сингл "Wet" должен был выйти 3 ноября 2013

Дело о домашнем насилии 
В июне 2013 года Александру Стан жестоко избил её менеджер Марчел Продан. Причём, первоначально на странице Александры в Facebook появилось сообщение о том, что певица попала в аварию и была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Но, затем Александра Стан лично опровергла это сообщение в интервью Cancan.ro, заявив что была жестоко избита своим менеджером. По информации портала Cancan.ro конфликт разразился из-за того, что Александра Стан пришла в Maan Studio за деньгами, которые ей должны были выплатить 6 месяцев назад за концерты. Но Марчел Продан отказался выплатить Александре положенную сумму и начал жестоко избивать её. Затем конфликт продолжился в машине, после чего Марчел выкинул Александру на дорогу. Певица объявила о том, что собирается расторгнуть контракт с Марчелом и только после этого вернуться на сцену.

Возвращение и Unlocked 
28 апреля 2014 года Александра Стан представила поклонникам свой новый сингл «Thanks For Leaving». Песня является первым синглом из нового альбома Александры, который певица записывала в Соединённых Штатах при поддержке Fonogram Studios. Выход альбома запланирован на август-сентябрь текущего года.

6 мая 2014 года был выпущен клип на песню Trupa Zero при участии Alexandra Stan «Inima De Gheata».

27 мая 2014 года в сеть была слита песня «Cherry Pop». Трек стал 2-м синглом со второго студийного альбома.

16 июля 2014 года состоялся релиз трека «Dance», который стал 3-м синглом в поддержку нового альбома Александры. В этой песне Александра вернулась к своему старому звучанию. Композиция сильно отличается от последних работ певицы и больше напоминает песни из её дебютного альбома Saxobeats.

20 августа 2014 года состоялся релиз 4-го сингла «Give Me Your Everything» в поддержку нового альбома. Видеоклип был выпущен через 2 дня после релиза трека.

27 августа 2014 года в Японии состоялся релиз второго студийного альбома Александры под названием Unlocked, а в США и Европе альбом был выпущен 25 ноября 2014 года.

5 декабря 2014 года трек «Vanilla Chocolat», записанный при участии румынского хип-хоп исполнителя Connect-R стал 5-м синглом в поддержку альбома Unlocked и 1-м синглом для Международного издания.

8 июня 2015 года состоялся релиз трека «We Wanna», записанного при участии румынской исполнительницы Inna и пуэрто-риканского исполнителя Daddy Yankee. Песня стала промосинглом в поддержку альбома Unlocked только для Германского издания.

ALESTA 
8 июня 2015 года состоялась премьера сингла и видеоклипа «We Wanna» при участии румынской певицы Инны и пуэрто-риканского певца Daddy Yankee. Трек стал промосинглом для второго студийного альбома Unlocked (только Germany Edition) и официальным лид-синглом для третьего студийного альбома.

25 ноября 2015 года Александра представила 2-й сингл и видеоклип «I Did It, Mama!» в поддержку третьего студийного альбома. 27 ноября в iTunes состоялась премьера трека.

7 января 2016 года в iTunes состоялся релиз официального EP I Did It, Mama! (Remixes), в который вошёл оригинальный трек и 7 официальных ремиксов.

24 января 2016 года Александра анонсировала свой третий студийный альбом под названием «ALESTA». Данная пластинка была записана лейблом «Global Records» и стала первой работой Александры в этом лейбле. 10 февраля Александра представила в сети официальную обложку и трек-лист альбома.

2 марта 2016 года состоялся релиз трека «Balans», записанного при участии шведского певца Mohombi. Трек стал 3-м синглом в поддержку альбома ALESTA .

3 марта 2016 года в сети появилось видео с трек-листом и превью всех песен из альбома.

9 марта 2016 года состоялась премьера третьего студийного альбома ALESTA. Альбом был выпущен в 2 изданиях: международное и японское. Так же, в этот день состоялась премьера видеоклипа на 3-й сингл «Balans».

31 мая 2016 года трек «Écoute», записанный при участии группы Havana стал 4-м синглом в поддержку альбома ALESTA. В этот же день состоялась премьера видеоклипа.

24 августа 2016 года трек «Boom Pow» стал 5-м официальным синглом с альбома ALESTA. Премьера видеоклипа состоялась в этот же день.

1 января 2017 года трек «9 Lives», записанный при участии Jahmmi стал 6-м официальным и последним синглом в поддержку альбома ALESTA. 12 января 2017 года состоялась официальная премьера видеоклипа.

Дискография

Альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Промосинглы

При участии Александры Стан

Видеоклипы

Примечания

Ссылки